Ирина Александровна Заика (16 октября 1969, Москва, СССР, в девичестве Гнутова) — советская и российская футболистка, выступавшая на позиции нападающий.

Училась и играла за студенческую команду МОГИФК (ныне Московская государственная академия физической культуры — МГАФК), который окончила в 1991 году по специальности «учитель физической культуры и тренер по баскетболу». «СКИФ» (Малаховка) была первой и единственной футбольной командой.
В первом чемпионате СССР забила 5 мячей.

В 1996 году сделала попытку перейти в воронежскую «Энергию» — провела несколько международных предсезонных матчей и забила 1 гол, но главному тренеру не приглянулась и завершила карьеру.

С 1997 года начала профессиональную деятельность в школе.

Достижения 
 Чемпионат СССР по футболу среди женщин: бронзовый призёр (1): 1991
 По итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны»: 1993 и 1994
 Главный бомбардир сборной СССР — 7 голов и автор первого гола на родной земле
 Всесоюзные турниры на призы еженедельника «Собеседник»: победитель (1): 1989 и серебряный призёр (1): 1988

Карьера в сборных

Примечания 

Футболистки СССР
Футболистки России
Игроки женской сборной СССР по футболу
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Чертаново»
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж